Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Sandon Stolle 6-2, 6(2)-7, 7-6(5).

Teste di serie 

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno)

 Piet Norval /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Mark Knowles /  Maks Mirny (secondo turno)
 Tomás Carbonell /  Donald Johnson (secondo turno)
 Aleksandar Kitinov /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 2000
ATP Tour 2000